Sætning kan henvise til flere artikler:
Sætning (grammatik) – en grammatisk enhed
Sætning (matematik) – et bevist matematisk udtryk
Sætning (programmering) – et element i et computerprogram
Sætning (navigation) – effekten af strøm på et skib
Sætning (trykhåndværk) – en måde at placere bogstaver der skal trykkes. Dette kan ske ved håndsætning eller med sættemaskiner

eo:Frazo